Fale krótkie – zakres fal radiowych
 Killfile – mechanizm służący do eliminowania niechcianej korespondencji elektronicznej
 KF – fluorek potasu